Тепезизинтла има више значења:

 Тепезизинтла (Уатлатлаука), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тепезизинтла (Висенте Гереро), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику